Szinte Gábor (1855–1914) pedagógus, művészettörténész, néprajzkutató
Szinte Gábor (1928–2012) festőművész, grafikus, díszlettervező